KO – Kaowiec (kulturalno-oświatowy)
 ko – układ kamieni w grze go
 KO – skrótowiec od kontakt operacyjny
 KO – skrótowiec od Knockout
 KO – Knight Online
 Kö – niemiecka lokomotywa spalinowa
 KO – skrótowiec od kurator oświaty
 KO – Koalicja Obywatelska
 Ko – znak japońskich sylabariuszy